O termo Newburgh pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Newburgh (Indiana)
Newburgh (Nova Iorque)
Newburgh Heights

Veja também
Newburg

Desambiguações de topônimos